Prins Joachim kan henvise til flere personer:

 Prins Joachim af Preussen (1890-1920) – søn af Kejser Wilhelm 2. af Tyskland
 Prins Joachim af Danmark (født 1969) – søn af Dronning Margrethe 2. af Danmark
 Prins Joachim af Belgien (født 1991) – søn af Prinsesse Astrid af Belgien og barnebarn af Kong Albert 2. af Belgien

Andre betydninger 
 M/F Prins Joachim - færge leveret til DSB i 1980.